Die Houston Open 2022 fanden vom 4. bis 9. Januar 2022 in der texanischen Stadt Houston in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Turniersieger wurde der topgesetzte Weltranglistenführende Ali Farag, der im Finale den an Position sechs gesetzten Mazen Hesham mit 11:6, 8:11, 11:7 und 11:3 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Nasir Iqbal einen Startplatz im Hauptfeld. Nach positiven Coronatests kurz vor Turnierbeginn mussten sowohl der an Position drei gesetzte Diego Elías als auch der an Position zwei gesetzte Mohamed Elshorbagy ihre Teilnahmen absagen. Da Elshorbagy nur eine Stunde vor Turnierbeginn positiv getestet wurde, rückte für ihn gemäß Regelwerk kein Spieler ins Teilnehmerfeld nach. Sein Platz im Tableau wurde mit Nathan Lake stattdessen von einem Verlierer der ersten Runde als Lucky Loser eingenommen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in Houston